Франсиско Эрнандес Басанте (; ) — коста-риканский шахматист, международный мастер (2000).

В составе сборной Коста-Рики участник пяти Олимпиад (1994, 2000, 2004—2008).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Коста-Рики